Чемпионат Европы по футболу 1992 среди юношей до 18 лет — 41-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 20 по 25 июля 1992 года в Германии. Турки впервые в своей истории стали чемпионами. Также этот турнир был составной частью квалификации на молодёжный чемпионат мира — 1993.

Квалификация 

Участники финального турнира:

Составы

Четвертьфинал

Плей-офф квалификации на МЧМ

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация на молодёжный чемпионат мира

Ссылки 
 Раздел на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Германии
Футбол в Европе в 1992 году
Июль 1992 года
футбол
Чемпионаты Европы в Германии